A DES kriptográfiai fogalom, a data encryption standard rövidítése. 56 bites kulcs bemenetű szimmetrikus kulcsú, azaz 1 kulccsal rendelkezik, ami privát, és csak a titkosítást és visszafejtést végző felek képesek az adott kulccsal titkos üzeneteket egymással közölni egy csatornán. A csatorna egy absztrakciója egy információhordozónak, ami egy vagy több fél között megosztott. Manapság az interneten már nem használják a DES-t, mert az 56 bit méretű kulcs kicsi, ezért brute force módszerekkel hamar törhető. Ezért használják a triple-des algoritmust. Ez viszont nagyon elterjedt a mindennapokban. Az algoritmus érzékeny néhány analitikus támadásra: a differenciális kriptoanalízis és a lineáris kriptoanalízis módszerével támadható, de ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen, mert sok nyílt szöveget igényelnek. Az algoritmusban szereplő S-Boxok úgy voltak megválasztva, hogy ne lehessen a differenciális kriptoanalízis módszerével feltörni. A DES alkotói megelőzték a korukat, hiszen nagyon sokáig nem találtak a kriptográfia terén kutató tudósok semmi sebezhetőséget rajta.

Fordítás

Források 

 A DES szabvány hivatalos dokumentációja
 RFC4772 : Security Implications of Using the Data Encryption Standard (DES)

Kriptográfia